Złotopole peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Złotopole, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Złotopole, un village dans la voïvodie de Mazovie